Großsteingrab Nørreskov steht für:

 Großsteingrab Nørreskov 1
 Großsteingrab Nørreskov 2
 Großsteingrab Nørreskov 3